Юнько́в () — російське прізвище.

Відомі носії:

 Юньков Михайло Юрійович (1986) — російський хокеїст.
 Юньков Олександр Юрійович (1982) — російський хокеїст.

Російські прізвища